Винсон () — фамилия, распространенная в Америке. Известные носители:
 Винсон, Карл (1883—1981) — американский политик, конгрессмен.
 Винсон, Кларенс (род.1978) — американский боксёр.
 Винсон, Мэрибел (1911—1961) — американская фигуристка, выступала как в одиночном, так и в парном катании;
 Винсон, Фредерик Мур (1890—1953) — американский политик, главный судья США и министр финансов США.
 Винсон, Шарни (род.1983) — австралийская модель, актриса и танцовщица.

Другое 
 Массив Винсон — самые высокие горы Антарктиды, названы в честь Карла Винсона.
 Карл Винсон — авианосец США, назван в честь К. Винсона.